L'expression « fauve de Bretagne » peut faire référence à trois races de chien courant originaires de Bretagne, en France :
 le basset fauve de Bretagne ;
 le grand fauve de Bretagne, aujourd'hui  ;
 le griffon fauve de Bretagne.

Voir aussi 

 
 Robe fauve du chien